Cauroir és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 544 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord